YMO est un sigle qui désigne : 
 le Yellow Magic Orchestra, un groupe japonais d'electro-pop,
 l’aéroport de Moosonee selon le code IATA.